Варваровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Варваровское сельское поселение — входит в Алексеевский район Белгородской области
 Варваровское сельское поселение — входит в Чистоозёрный район Новосибирской области
 Варваровское сельское поселение — входит в Каменский район Пензенской области